Skytten har flere betydninger:
 Skytten (stjernebillede) – et stjernebillede
 Skytten (stjernetegn) – et stjernetegn
 Skytten (film fra 1977) – en dansk film fra 1977 instrueret af Tom Hedegaard og Franz Ernst
 Skytten (film fra 2009) – en svensk film fra 2009
 Skytten (film fra 2013) – en dansk politisk thriller fra 2013 instrueret af Annette K. Olesen
 Skytten (blad) – medlemsblad for danske skytteforeninger

Se også
 Agent 69 Jensen i Skyttens tegn – en dansk film fra 1978